Ōsako ist der Familienname folgender Personen:

 Akinobu Ōsako (* 1960), japanischer Judoka
 Akira Osako (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Aoto Ōsako (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Keisuke Ōsako (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Ōsako Naotoshi (1844–1927), japanischer General
 Nozomi Ōsako (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Suguru Ōsako (* 1991), japanischer Langstreckenläufer
 Yūya Ōsako (* 1990), japanischer Fußballspieler